Dinner hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Alimentación
TV-Dinner o comida precocinada.
Kraft Dinner. Plato de macarrones con queso producido por la compañía alimentaria Kraft Foods.

Cine
Guess Who's Coming to Dinner. Película estadounidense de 1967, del género comedia.
Noriko's Dinner Table  (紀子の食卓, Noriko no Shokutaku). Película de terror japonesa , secuela del film Suicide Club.
Dinner for Schmucks. La cena de los idiotas (película de 2010)

Música
Dinner in Caracas. Álbum de Aldemaro Romero.

Televisión
Dinner for one. Producción de televisión.
Rock Dinner. MTV Latinoamérica
The Bracebridge dinner. Episodio de la serie de televisión Gilmore Girls
Guess Who's Coming to Criticize Dinner?. Episodio de Los Simpson
The Ziff Who Came to Dinner. Episodio de Los Simpson
Dinner for Two Many. Zoey 101
Da Doggone Daddy-Daughter Dinner Dance. The Cleveland Show